Landari o Landar (fallecido en c. 684) fue un noble lombardo duque de Friuli desde la muerte del anterior duque, Vectari en 678 hasta la suya, que sería antes de 694.

Biografía 
Pablo el Diácono en su obra, Historia gentis Langobardorum, menciona únicamente a Landari en la sucesión de los duques de Friuli, indicando que "Después de Vectari, Landari fue duque, y después de su muerte llegó Rodoaldo".

Referencias

Bibliografía 
 Pablo el Diácono. Historia Langobardorum. Traducido al inglés por William Dudley Foulke. University of Pennsylvania: 1907.

Duques lombardos de Friuli del siglo VII